Aleksandr Miedwiediew (1905-1965), funkcjonariusz radzieckich służb specjalnych
 Aleksandr Miedwiediew (1955-), rosyjski ekonomista, działacz hokeja na lodzie
 Aleksandr Miedwiediew (1979-), rosyjski hokeista